Ouragan (frz. ‚ouragan‘ Hurrikan) steht für:
 Dassault Ouragan, Kampfflugzeugtyp des Herstellers Dassault Aviation
 Ouragan, Typschiff der Ouragan-Klasse der französischen Marine
 Ouragan, Schiff der Bourrasque-Klasse
 Ouragan, erste Single von Stéphanie von Monaco